Tvarůžkové moučníky, též Poštulkovy tvarůžkové moučníky jsou originálním produktem rodinné Tvarůžkové cukrárny v Lošticích. Jedná se o slané zákusky z olomouckých tvarůžků s tvarůžkovou pěnou, které jsou doplněny povidly, oříšky či perníkem. Tvarůžkové moučníky jsou držiteli certifikátu Haná regionální produkt.

Historie 
Tvarůžkové moučníky vyrábí cukrárna v Lošticích již od roku 2009. Své jméno získaly dle rodiny majitelů cukrárny. Jak uvedl Zbyněk Poštulka: „Inspirací pro nás byl i pan Tomio Okamura, který v jednom z rozhovorů doporučil regionu Haná držet se svého tradičního produktu, kterými jsou právě olomoucké tvarůžky z Loštic.“  S cílem rozšířit nabídku pro gastroturisty, kteří do Loštic přijíždějí, vznikl v rodinné cukrárně jako první Loštický šáteček a Loštický koláček. V  nabídce více než 15 druhů tvarůžkových moučníků.

O moučnících 

„Moučníky se tváří jako sladké zákusky, ale ve skutečnosti chutnají slaně,“ uvádí cukrárna na svých stránkách. Základem moučníků je převážně máslové listové těsto (případně těsto bramborové či piškotové), které je doplněno jemnou tvarůžkovou pěnou. Jemná chuť je doplněna biopovidly, ořechy, perníkem, křenem či špenátem, šunkou. V nabídce pro příležitost rodinných oslav jsou také slané tvarůžkové dorty.

Ocenění 
Tvarůžkové moučníky získaly certifikát Haná regionální produkt, který zaručuje místní původ výrobků, jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Kvalitu moučníků potvrzují získaná ocenění pro jednotlivé výrobky: Regionální potravina, Výrobek OK a Česká chuťovka.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Stránky Tvarůžkové cukrárny
 Haná regionální produkt
  Článek Olomoucký deník
 Gastro výlety: Ochutnávka Poštulkových tvarůžkových moučníků
 Video Regionální potravina: Tvarůžková roláda
 Osobnost z oboru: Zdeňka a Zbyněk Poštulkovi z Loštic

České dezerty
Slané pečivo